Вале́рий Ви́кторович Бро́шин (; 19 октября 1962, Ленинград — 5 марта 2009, Москва) — советский, российский и туркменский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Начинал заниматься футболом в ленинградской школе «Смена», тренер А. М. Колобов. В 1980 году был взят Юрием Морозовым в «Зенит». Вскоре стал игроком основного состава ленинградцев. В 1984 году выиграл золотые медали чемпионата. Однако далее у него начались нарушения спортивного режима, и Брошин был отчислен Садыриным из состава и дисквалифицирован на 2 года.

Находясь в призывном возрасте, Брошин отправился в войска, но уже в 1986 году был взят в состав ЦСКА, игравшего тогда в первой лиге и возглавляемого Юрием Морозовым. В ЦСКА Брошин остался и тогда, когда в команду пришёл на пост главного тренера Садырин. В 1990 году вернувшийся в высшую лигу ЦСКА завоевал серебряные медали, а на следующий год сделал золотой дубль.

С распадом СССР Брошин, как и многие игроки того поколения, покинул страну. В 1992 году   в Финляндии, выступал за клуб «Куопион Паллосеура». Летом 1992 года Брошин вместе с Геннадием Перепаденко играл за испанский «Бадахос», с которым заключил годовой контракт. В «Бадахосе» был в числе ведущих игроков команды, хотя не имел чёткой позиции на поле — играл как в полузащите, так и в нападении. При этом главный тренер клуба запрещал игроку импровизировать на поле и требовал, чтобы тот полностью исключил индивидуальные действия. В начале 1993 года травмировал мениск, из-за чего пропустил 3 месяца, а в конце сезона в товарищеской игре порвал связки, что также вынудило долго лечиться. Всего в Сегунде провёл 16 игр, забил 3 мяча.

По окончании контракта летом 1993 года отправился в Израиль, на просмотр в клуб «Бней-Иегуда». Однако в первой же контрольной игре порвал мышцу, из-за чего не смог подписать контракт. Вскоре заключил контракт до конца сезона с московским ЦСКА. 2 августа 1993 года дебютировал в чемпионате России в домашней игре против «КАМАЗа». В 1993 году сыграл за ЦСКА 6 игр, забил 2 мяча.

В начале 1994 года отдан в аренду в израильский клуб «Хапоэль» из Кфар-Савы.

В 1994 году Брошин сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 3 мяча. В 1995 году он отправился вслед за Садыриным играть за «Зенит» в первую лигу, но не продержался в команде дольше полугода.

В 1996 году не выступал ни за какой клуб. Брошин ездил на просмотр в один из клубов ЮАР и по предварительному соглашению согласился на подписание контракта, но, вернувшись в Россию за трансфером, передумал. В 1997 году получил предложение из Туркмении играть за ашхабадский «Копетдаг». Через полгода ему оформили туркменское гражданство и поскольку он не был заигран за сборную России, провёл 11 матчей за сборную Туркмении (в том числе в отборочных играх к ЧМ-98).

В январе 1999 года приезжал на Кубок чемпионов Содружества в составе «Копетдага». В межсезонье 1999 года безуспешно пытался закрепиться в «Анжи», в итоге оказался в ростовском СКА. В 2000 году выступал за любительский клуб «Ника» из Москвы вместе со старыми партнёрами по ЦСКА Валерием Масалитиным и Владимиром Татарчуком. В 2001 году вместе с Сергеем Подпалым возглавил клуб «Гомель» из Белоруссии, одновременно выходя на поле в качестве игрока. Зимой 2002 года заочно окончил Высшую школу тренеров. В 2005—2006 годах был тренером «Ники», к тому времени пробившейся во второй дивизион российского первенства.

Скончался 5 марта 2009 года от рака горла, осталась жена Ольга и две девочки, Анастасия и Александра. Похоронен на Хованском кладбище в Москве (участок № 29Б).

Карьера в сборных 
За сборную СССР провёл три матча, за олимпийскую сборную СССР — 2 матча (отборочные к Олимпийским играм 1988 года). Был в составе сборной СССР на чемпионате мира 1990 года, но не сыграл ни одного матча.

Выступал за сборную Туркмении в конце 1990-х, участвовал в отборочных играх к ЧМ-98.

Достижения 
Командные
 Чемпион СССР: 1984, 1991
 Обладатель Кубка СССР: 1990/91
 Чемпион Туркмении: 1997/98
 Обладатель Кубка Туркменистана: 1997

Личные
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (3): № 2 — 1984, 1990; № 3 — 1991

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте legioner.kulichki.com
 «У него слёзы покатились: «Иди отсюда, иди…» Трагедия Валерия Брошина
 Умер Валерий Брошин

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Бадахос»
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Гомель»
Умершие от рака гортани
Похороненные на Хованском кладбище